THA est un code, qui signifie :
 Thaïlande, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Thaïlande a pour code alpha-2 TH

 Thaïlande, selon la liste des codes pays du CIO
 Thaïlande, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques

 Thaïlande, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Thaïlande a pour code alpha-2 TH
 Trypanosomiase Humaine Africaine, ou maladie du sommeil dans un contexte de pathologies exotiques.

tha est un code, qui signifie :
 Thaï, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Code